На территории Катара (западная Азия) зарегистрировано 18 видов млекопитающих. Из них 4 являются уязвимыми, 2 находятся в близком к уязвимому состоянии.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП

Списки:Катар
Природа Катара